Creech ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Creech (* 1963), kanadische Dressurreiterin
Don Creech, US-amerikanischer Schauspieler
Sharon Creech (* 1945), US-amerikanische Schriftstellerin 
Wilbur Lyman Creech (1927–2003), USAF-General
die nach ihm benannte Creech Air Force Base

Siehe auch:
 Krietsch